L'expression « chute de l'Empire romain » peut faire référence à :
 le déclin de l'Empire romain d'Occident ;
 la chute de Constantinople.